Jelena Szergejevna Szokolova (1980) orosz műkorcsolyázónő, olimpikon
 Jelena Alekszandrovna Szokolova (1986) olimpiai ezüstérmes orosz atlétanő, hármasugró
 Jelena Petrovna Szokolova (1991) orosz úszónő, olimpikon